I liga kobiet w piłce nożnej sezon 2001/2002 – 23. edycja kobiecej I ligi piłkarskiej w Polsce. Mistrzem został (po raz drugi z rzędu) AZS Wrocław, a do II ligi spadły RKP Rybnik i Rolnik Biedrzychowice.

Rozgrywki

Tabela 

      = Mistrz Polski
      = Baraż o I ligę
      = Spadek do II ligi

Wyniki

Baraż o I ligę 

|}

Przypisy 

Ekstraliga polska w piłce nożnej kobiet
2001 w piłce nożnej
2002 w piłce nożnej
2001 w polskim sporcie
2002 w polskim sporcie